En Italie, plusieurs villes ont une place qui porte le nom de Piazza del Popolo (« Place du Peuple ») parmi lesquelles :

 Piazza del Popolo à Ancône
 Piazza del Popolo à Ascoli Piceno
 Piazza del Popolo à Cesena
 Piazza del Popolo à Faenza
 Piazza del Popolo à Fermo
 Piazza del Popolo à Grosseto
 Piazza del Popolo à Messine
 Piazza del Popolo à Ravenne
 Piazza del Popolo à Reggio de Calabre
 Piazza del Popolo à Rome
 Piazza del Popolo à Sciacca
 Piazza del Popolo à Todi

 00